USS Belleau Wood je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Belleau Wood (CVL-24) 
 USS Belleau Wood (LHA-2) 
 USS Belleau Wood (LHA-3)

Belleau Wood